Тетранитратоаурат — неорганическое соединение, комплексный нитрат золота:

 Тетранитратоаурат(III) водорода 
 Тетранитратоаурат(III) калия